Le Patineur peut faire référence à :
 Le Patineur, peinture de Gilbert Stuart achevée en 1782 ;
 Le Patineur, peinture attribuée à Henri-Pierre Danloux ou Henry Raeburn ;
 Le Patineur, sculpture de César Baldaccini exposée à Lyon, en France ;
 Le Patineur, chanson de Julien Clerc figurant sur son album Liberté, Égalité, Fraternité... ou la Mort sorti en 1972.